

Ешер (Оклахома) — місто, штат Оклахома

Ешер — громада в кантоні Берн

Особи 

 Ешер Енжел — американський актор
 Мауріц Корнеліс Ешер — нідерландський художник.
 Рудольф Ешер — нідерландський композитор.

Інше 
  4444 Ешер — астероїд.

Див. також 
 Ашер